Greene County er navnet på 14 counties i USA som alle er opkaldt efter Nathanael Greene:

 Greene County, Alabama
 Greene County, Arkansas
 Greene County, Georgia
 Greene County, Illinois
 Greene County, Indiana
 Greene County, Iowa
 Greene County, Mississippi
 Greene County, Missouri
 Greene County, New York
 Greene County, North Carolina
 Greene County, Ohio
 Greene County, Pennsylvania
 Greene County, Tennessee
 Greene County, Virginia

Se også 
 Green County